Ausbluten steht für:
 Ausbluten (Lebensmittelherstellung), das Entfernen des Blutes aus dem Schlachttier

Ausbluten, auch Farbausbluten oder Farbbluten, steht für:
 Ausbluten (Textilverarbeitung), das Auswaschen von überschüssigem Farbstoff aus neuen Textilien
 Ausbluten (Fotografie), ein Fehlerbild in der Fototechnik
 Farbausbluten (Bildverarbeitung), ein Fehlerbild der Datenverarbeitung von Videoinformation
 Migration (Lack), ein Fehlerbild der Lackverarbeitung

Siehe auch:
 Schächten, rituelles Schlachten koscherer Tiere